Иоаса́ф Игна́тьевич Железно́в (12 ноября 1824 — 10 июня 1863) — казачий писатель, исследователь быта уральских казаков, собиратель фольклора, , . Потомственный уральский/яицкий казак.

Биография 
Иоасаф Железнов родился 12 ноября 1824 года в городе Гурьеве (ныне — Атырау), в семье уральского казака, урядника И. Д. Железнова.  Дед Иосафа был заслуженным сотником, участвовавший в кампаниях 1812 - 1815 гг. и аральской экспедиции полковника Берга. Спустя несколько месяцев после его рождения отец пропал без вести, оставив семью практически без средств к существованию. Воспитали и подготовили к его учёбе полуграмотная мать и грамотные дед и бабка.

В 1836 году приехал в город Уральск и поступил в войсковое училище. Здесь он пристрастился к чтению книг, а также познакомился с кузнецом Жадаевым, знавшим массу казачьих преданий.

В 1841 году после успешного окончания училища он возвратился в Гурьев, где служил три года в канцелярии и изучал рыбные промыслы, что дало ему материалы для  рассказов "Картины аханного рыболовства" и "Василий Струняшев".

В 1844 году его устраивают в канцелярию наказного атамана, затем в этом же году он определился в Гурьевскую линейную команду, откуда через 2 месяца получил назначение начальником Красноярского форпоста, где он прожил более года. Отсюда весной 1846 года был направлен на службу в киргизскую степь, в Уральское укрепление.

В 1847 году закончил службу и вернулся в Уральск. В 1848 году он записался в штат полковой канцелярии в составе экстренного полка Уральского казачьего войска. В 1849 году полк выступил в Москву, а затем в Киев.В 1851 году полк вернулся на родину.

В 1852 году был произведен в чин хорунжего «за отличные умственные способности». Позже в Москве он состоял адъютантом командира казачьего полка К. Ф. Бизянова и жил в его квартире, как член семьи. В московском кругу литераторов он познакомился и развивал свой литературный талант под влиянием М. П. Погодина, И. С. Аксакова и A. H. Островского.

Молодой офицер опубликовал  свою первую работу «Картины аханного рыболовства» в журнале «Москвитянин» 1854 № 9-10 , а в № 14 за тот же год была опубликована его работа «Башкирцы». Дальнейшие работы помещались им в «Русском вестнике», «Библиотеке для чтения» и «Отечественных Записках».

В 1858 в отдельном издании появились  его «Уральцы. Очерки быта уральских казаков», сразу обратившие на автора внимание и обнаружившие в нём недюжинный художественный талант.

Впоследствии занятия Железнова направлены на сбор материалов по истории и этнографии уральского казачества. Значительная часть этих богатых материалов не была обработана самим Железновым, а опубликована после его смерти в обработке Г. Курилина («Уральские Войсковые Ведомости», 1869—1871) и послужила основой для исследований В. Н. Витевского по истории Оренбургского края (ныне — Оренбургская область) и Уральского казачьего войска.

Историко-этнографический материал частично напечатан Железновым при жизни («Предания и песни уральских казаков»), а частично вошёл во 2-е издание «Уральцев» (1888).

В 1862 Железнов был выбран в асессоры члены войсковой канцелярии, ведавшей всеми делами казацкой общины, а в 1863 году был назначен атаманом севрюжьего рыболовства. Его прямота и открытая защита попираемых интересов уральских казаков нажили ему врагов среди начальства; произошло крупное столкновение, дошедшее до высших сфер, и Железнова постигла опала и преследование со стороны наказного атамана, выразившиеся в том, что без всяких законных оснований его назначили на службу в степь.

Эта несправедливость привела к тому, что 9 июня 1863 года Железнов покончил жизнь самоубийством, выстрелом из ружья. Немногие писатели пользовались такой популярностью на своей родине, как Железнов: в глазах земляков он был героем-защитником их интересов перед правительством и перед всем грамотным людом. Всякий казачонок на всем протяжении земель Уральского казачьего войска знал Железнова и его «Василия Струняшева» (заглавие одного из очерков Железнова).

«Полное собрание сочинений» Железнов, изданное в 1888 и снабжено биографическим очерком; в его состав вошло много неизданного. Кроме того, в то время остались в рукописях его некоторые произведения, не пропущенные в своё время цензурой. Отдельные оттиски «Василия Струняшева» быстро разошлись среди местного населения.

Память 
В дореволюционном Уральске имя писателя носила "громадная и пустынная" Железновская площадь, рядом с которой он был похоронен на  Пророко-Ильинском кладбище. На его могиле был установлен памятник, средства на который почитатели писателя собрали по подписке. Памятник не сохранился, поскольку  в середине ХХ века кладбище было застроено. На одном из зданий, выстроенных на месте кладбища, открыта мемориальная доска в память о писателе.

В настоящее время усилиями Общественного фонда «Старый Уральскъ» переиздан ряд книг И. Железнова.

Источники

Примечания 

Похороненные в Уральске